Olot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ulot, ö, Österbotten, Vasa,

Spanien 

 Olot (kommunhuvudort), Katalonien, Girona, 
 Olot (kommun), Katalonien, Girona, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar